Municipio de Americus puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Americus (Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Grand Forks.
 Municipio de Americus (Kansas), un municipio ubicado en el condado de Lyon.